

Григорово — присілок, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Григорово — присілок, Кічмензьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область